Schlacht am Bull Run (auch Schlacht bei Manassas) steht für:

 Erste Schlacht am Bull Run (1861)
 Zweite Schlacht am Bull Run (1862)